Anne O'Shea – skeletonista statunitense
Conor O'Shea – ex rugbista a 15 e allenatore di rugby a 15 irlandese
Donal O'Shea – matematico canadese
Glenn O'Shea – pistard e ciclista su strada australiano
James O'Shea – calciatore irlandese, di ruolo attaccante
John O'Shea – rugbista gallese
John O'Shea – ex calciatore australiano, di ruolo difensore
John O'Shea – calciatore irlandese, di ruolo difensore
Kevin O'Shea – cestista, allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo statunitense
Michael O'Shea – attore cinematografico e televisivo statunitense
Milo O'Shea – attore cinematografico e teatrale irlandese
Natalia O'Shea – cantautrice, musicista e linguista russa
Teresa Mary O'Shea, nota come Tessie – attrice e cantante gallese

Pagine correlate 
 Shea